Senat Diepgen bezeichnet folgende Landesregierungen unter Eberhard Diepgen:

In West-Berlin:
Senat Diepgen I: von 1984 bis 1985
Senat Diepgen II: von 1985 bis 1989

Im wiedervereinigten Berlin:
Senat Diepgen III: von 1991 bis 1996
Senat Diepgen IV: von 1996 bis 1999
Senat Diepgen V: von 1999 bis 2001